Guillac kan syfta på:
 Guillac, Gironde
 Guillac, Morbihan